Али Баба оглы Бабаев (; 1910 — 1985) — советский военнослужащий, участник партизанского движения в Италии в годы Второй мировой войны.

Биография 
Али Бабаев родился в 1910 году в городе Нахичевань. В 1933 году окончил педагогический техникум, а в 1935 году — физико-математический факультет Азербайджанского государственного университета. С 1938 года являлся членом ВКП(б). С 1938 по 1939 год преподавал в посёлке Конагкенд. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. 

Али Бабаеву принадлежат большие заслуги в деле организации побегов партизан из лагеря военнопленных в городе Удине. В ноябре 1943 года он с группой военнопленных с помощью итальянских коммунистов совершил побег из лагеря и прибыл в штаб партизанской дивизии гарибальдийцев.

В 1944-45 гг. был командиром батальона Гарибальдийской бригады в Италии. Этот батальон имени Чапаева был организован в составе дивизии гарибальдийцев, сражавшейся в районе города Удине в Северной Италии. Командиром батальона был Али Бабаев (известный под прозвищем «Пиотто»), а комиссаром — политрук Красной Армии Иван Александров. Благодаря тому, что батальон Бабаева отличался храбростью в боях, он 10 раз заслуживал благодарность командования партизанской бригады. В батальоне имени Чапаева, которым командовал Бабаев, были и другие азербайджанцы. 

Али Бабаев, Орудж Алиев (партизанский псевдоним Моска) и Виталий Литовка (Александро) участвовали 7 февраля 1945 года в составе группы бойцов батальона «Красные дьяволы» Гарибальдийской дивизии « Фриули» () во главе с Гелиндо Читосси (псевдоним Романо иль Манчино) в нападении на тюрьму в Удине, из которой освободили 73 узника, в том числе многих приговорённых к смертной казни. При этом нападавшие не потеряли ни одного своего бойца (некоторые современные авторы произвольно завышают цифру освобожденных, доводя её до 700 человек). Сам Али Бабаев был на острие атаки и первым проник в тюрьму. За акцию освобождения узников группа бойцов-гарибальдистов получила благодарность от Главного командования . О ней сообщили по лондонскому и московскому радио.

За умелое руководство партизанскими действиями против немецко-фашистских захватчиков, проявленные при этом личную отвагу и героизм, командование Гарибальдийских дивизий в мае 1945 года представило командира батальона Али Бабаева к серебряной медали «За воинскую доблесть». Сама награда, однако, так и не была вручена Бабаеву.

В январе 1951 года арестован в Баку, в качестве участника Азербайджанского легиона, и в ноябре того же года осуждён военным трибуналом на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в государственной измене. После смерти Сталина был амнистирован.

См. также 
 Азербайджан в Великой Отечественной войне

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Участники итальянского движения Сопротивления
Выпускники Бакинского государственного университета